Informàtica
 Codi obert
 Matemàtiques
 Conjunt obert
 Obert (topologia), element d'una topologia.
 Lingüística
 Vocal oberta
 Accent obert
 Toponímia
 Obert, un poble de Nebraska.
 Videojocs
 Món obert, un tipus de videojoc.

Vegeu també 
 Tancat
 Sistema obert